Halil Altintop (Gelsenkirchen (Duitsland), 8 december 1982) is een Turks voormalig betaald voetballer die bij voorkeur als aanvallende middenvelder speelde. Hij verruilde Slavia Praag in januari 2018 voor 1. FC Kaiserslautern, waar hij in de zomer van 2018 zijn spelerscarrière afsloot. Altintop debuteerde in 2004 in het Turks voetbalelftal. Zijn tweelingbroer Hamit Altıntop was ook profvoetballer.

Altintop debuteerde in 2000 in het seniorenvoetbal bij SG Wattenscheid 09, samen met zijn broer. Die club verruilde hij in 2003 voor 1. FC Kaiserslautern, een opstap van de Regionalliga Nord naar de Bundesliga. Altintop werd in het seizoen 2005/06 als speler van Kaiserslautern derde op de topscorerslijst van de Bundesliga met twintig goals.

Clubstatistieken

Externe link 
 Halil Altintop - officiële website

Altintop
Tweeling